My Funny Valentine (jazznummer), een jazzstandard van Richard Rodgers en Lorenz Hart uit 1937
My Funny Valentine (album), een muziekalbum van Miles Davis uit 1965
My Funny Valentine (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de televisieserie Beverly Hills, 90210 
My Funny Valentine (2012), een Amerikaanse film uit 2012